#перенаправление ВЛ41